Szolidaritás latin és francia eredetű szó.

 A szociológiában- közös, kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás. –Lásd: Szolidaritás (szociológia)
 A politikában- összetartás, közösségvállalás az eszmei és gyakorlati azonosság, közösség valamint a közösség érdekei alapján. Olyan erkölcsi követelmény, amely elsődlegesen az érdekek és a célok közösségén alapszik. Megkülönböztethetünk nemzetközi, nemzeti, osztály- és pártszolidaritást, melyek - a történeti körülményektől függően - az erkölcsi viszonyokban változó erősséggel vesznek részt. –Lásd: Internacionalizmus
 A  jogban- egyetemleges felelősség, együttes kötelezettség. Olyan jogi követelmény, amely elsődlegesen az érdekek és a célok közösségén alapszik. Ilyen az egyének vagy csoportok önkéntes érdekcsoportba tömörülése, bármelyik tagnál felmerülő bizonyos jellegű gond megoldásának közös vállalása céljából.
  Szolidaritás Független Szakszervezet lengyel szakszervezeti föderáció, amelyet 1980 szeptemberében alapítottak a gdański Lenin Hajógyárban.

Források
 Bakos Ferenc, Idegen szavak és kifejezések szótára